Азад Ариф оглы Рагимов (; ) — азербайджанский государственный деятель, министр молодёжи и спорта Азербайджана.

Биография 
В 1984 окончил факультет английского языка в Азербайджанского педагогического института иностранных языков. В 1984 году был избран секретарём комитета ЛКСМ Азербайджана средней школы № 245 г. Баку.

В 1986—1987 годах — в рядах Советской армии. В 1987—1990 годах — секретарь, первый секретарь Хатаинского районного комитета ЛКСМ Азербайджана г. Баку.

В 1990—1993 годах — председатель Комитета молодежных организаций Азербайджана.

С 1998 года по 2006 год — генеральный директор акционерного общества «Италдизайн».

С 2006 года — министр молодёжи и спорта Азербайджана, одновременно — вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана.

Скончался 30 апреля 2021 года в Нью-Йорке, США. Похоронен в Баку на II Аллее почетного захоронения.

Награды 
 Орден «Слава» (Азербайджан) 
 Орден «За службу Отечеству» 1-й степени

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Министерства молодёжи и спорта Азербайджана.

Министры Азербайджана